Dunfermline steht für:

 Dunfermline, Stadt in der schottischen Council Area Fife
 Dunfermline (Wahlkreis), Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Dunfermline (Grenada), Siedlung im Parish Saint Andrew im Osten von Grenada

Siehe auch: